Daniel dans la fosse aux lions, deux épisodes de la Bible relatés dans le Livre de Daniel ;
 Daniel dans la fosse aux lions, peinture de Pierre Paul Rubens ;
 Daniel dans la fosse aux lions, film muet français réalisé par Louis Feuillade.